French Camp bezeichnet zwei Orte in den Vereinigten Staaten:
 French Camp (Kalifornien)
 French Camp (Mississippi)